Талисман има више значења:

 Талисман
 Талисман (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Талисман (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Талисман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Талисман (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику